Fischl est une patronyme porté par : 

 Eric Fischl (1948-), peintre américain
 Karl Fischl (1871-1937), architecte autrichien
 Max Fischl (1922-2006), pilote d'essai
 Otto Fischl (1902-1952), homme politique tchécoslovaque